Соревнования по плаванию вольным стилем у мужчин на дистанции 400 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал 

Плавание на летней Универсиаде 2015